
Termin -{RBD}- ima više značenja.

 -{RBD}-, muzička grupa
 -{RBD}-, proteinski domen